Кинделя — село в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населенный пункт Кинделинского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Кинделя в 23 км к юго-востоку от районного центра села Ташла и в 150 км к западу от Оренбурга.

История 
Село было основано в 1748 году как форпост и заселено казаками из Илецкого городка. К 1887 году население составило 2082 человека. В советское время работали колхозы «Красная армия» и им. Карла Маркса.

Население 

Национальный состав (на 2002 год): русские — 84 %.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района